Karl Groos ist der Name folgender Personen:

* Karl Groos (1861–1946), deutscher Philosoph und Psychologe
 Karl Groos (Verleger) († 1839), deutscher Verleger in Heidelberg 
 Karl August Groos (1789–1861), evangelischer Geistlicher, Herausgeber und Komponist
 Karl Henrich Groos (1771–1858), deutscher Verwaltungsbeamter und Leiter der Rentkammer in der Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein